Europass
 Adidas Europass
 Europass